Кумарево може бити:

 Кумарево (Лесковац), насеље града Лесковца, Република Србија
 Кумарево (Врање), насељено место града Врања, Пчињски округ, Република Србија